Killer Instinct — серия компьютерных игр в жанре файтинг:
 Killer Instinct — компьютерная игра 1994 года для аркадных автоматов.
 Killer Instinct 2 — компьютерная игра 1996 года для аркадных автоматов.
 Killer Instinct — компьютерная игра 2013 года для Xbox One и Windows.
 The Killer Instinct — студийный альбом рок-группы Black Star Riders 2015 года.